Deh Kohneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Deh Kohneh (ort i Iran), Kermanshah, 
 Shabānkāreh, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar